

Argentina 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Buenos Aires

Italia

Campania 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Contursi Terme

Emilia Romagna 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Casalromano
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Castelnovo, frazione di Parma
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Coltaro, frazione di Sissa Trecasali
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Monzuno
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ugozzolo, frazione di Parma
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Vigolante, frazione di Parma

Lazio 

 Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Capranica
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Guidonia Montecelio

Liguria 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Rovegno

Lombardia 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista ad Albiate
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Busnago
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Brescia
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Canonica d'Adda
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Castelmarte
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Gavirate
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Masate
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Milano
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montorfano
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Perego
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ravenna
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Reggio Emilia
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Villa d'Adda
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Villa d'Ogna

Piemonte 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista ad Alessandria
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montemagno
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Torino

Puglia 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Gravina in Puglia
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Lecce

Sicilia 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Scicli

Toscana 

 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montale
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ponsacco
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Rapolano Terme
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Riparbella
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni a Cerreto
 Cattedrale di San Giovanni Evangelista a Sansepolcro

Trentino Alto Adige 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista ad Arco
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Gais

Veneto 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista – a Portogruaro
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Venezia

Svizzera 
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Breggia
 Chiesa di San Giovanni Evangelista a Monda, frazione del comune di Verzasca

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista